Dette er en liste over de 100 største lufthavne i Norden efter antal passagerer i 2007 og de 50 største i Norden efter antal passagerer i 2006, samt flyvninger om året i 2011 og 2010 og de travleste nordiske flyvninger i 2010. Et link til ældre statistik for 2006-2009 er angivet nedenfor.

lufthavne i Grønland er indtil videre ikke medtaget på grund af mangel på pålidelige data fra Grønlands luftfartsmyndighed.

Denne transport-relaterede liste er beregnet til løbende at blive opdateret efterhånden som ny statistik bliver tilgængeligt fra de officielle myndigheder. Denne statistik anbefales til også at omfatte fragt men ingen pålidelige officielle statistikker for alle lande er endnu blevet fundet.

Statistik for 2014

Statistik for 2006

Kilder 
 Avinor
 Finavia
 Flugmálastjórn Íslands 
 Flugstoðir. Isavia 
 LFV
 Luftfartsstyrelsen
 Statens Luftfartsvæsen
 BLL
 CPH
 Keflavik
 Oslo Airport

Norden